Добровольчий батальйон «Скіф» — добровольче формування територіальної оборони, яке діє на території Дмитрівської територіальної громади Бучанського району Київської області. Бійці формування брали участь у обороні  автошляху М 06 від збройних сил РФ на ділянці від міста Київ до села Березівка, Бузова Київської області.

Основою добровольчого формування «СКІФ» стало населення села Шпитьки, Петрушки, Горбовичі, Бузова, Мрія, Личанка, Дмитрівка Бучанського району Київської області і в міру налагодження координації з жителями найближчих населених пунктів до формування долучалися нові добровольці. Внаслідок цього також зростала площа територій, на яких діяли учасники батальйону «СКІФ».

Як констатував під час бойових дій заступник командиру батальйону Андрій Семикін в інтерв'ю для японського телеканалу TV-Asahi основними бойовими завданнями «Скіфу» були коррдинація артилерії ВСУ і недопущення мародерства на території ОТГ.

«СКІФ» визначений як добровольче формування Дмитрівської територіальної громади № 1 Бучанського району Київської області та входить до 133 батальйону територіальної оборони 114 окремої бригади територіальної оборони Київської області.

Офіційною датою створення добровольчого формування є 8 березня 2022 року. Неофіційно добровольче формування почало діяти з 24 лютого 2022 року — першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Воєнні злочини армії РФ 
Під час активної військової кампанії російської армії у Київській області, бійці Батальйону «Скіф» неодноразово стикалися з воєнними злочинами армії РФ. Одна з таких історій була висвітлена у сюжеті телеканалу CNN з детальним інтерв'ю одного з учасників добровольчого формування. Також про події у Дмитрівській ОТГ, зокрема про жорстокий розстріл цивільних осіб, бійці батальйону «СКІФ» розповіли в репортажі кореспондента BBC Сари Рейнсфорд.

Одним із найбільш страшних проявів воєнних злочинів російської армії стали розстріли цивільних. Батальйон «СКІФ» під час активних військових дій у Київській області активно займався евакуацією цивільних громадян для того, щоб вивести їх з небезпечної зони. Про це неодноразово згадував у своїх інтерв'ю голова Дмитрівської сільської громади Тарас Дідич.

Перебіг подій

24 лютого 
24 лютого жителі села Шпитьки приблизно о 4:30 — 5:00 ранку прокинулися від вибухів, спричинених ракетними ударами збройних сил Російської Федерації по об'єктах на території України.

Зранку 24 лютого небайдужі жителі села Шпитьки зібралися в приміщенні колишньої сільської ради, яка припинила своє функціонування після впровадження реформи децентралізації та входження села до Дмитрівської сільської територіальної громади. Серед активістів були представники місцевого самоврядування, підприємці та просто місцеві жителі, стурбовані через початок активних бойових дій на території країни.

За словами присутніх на зборах, всього у приміщенні колишньої сільської ради були близько 60 осіб.

В рамках самоорганізації жителі, в яких була будь-яка зброя — мисливська, нарізна, травматична — почали проводити нічні патрулювання села Шпитьки та прилеглих територій для охорони правопорядку та забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури.

25 лютого 
В ніч з 24 на 25 лютого у Шпитьках почали встановлювати блок-пости. Ініціаторами стали самі мешканці населеного пункту.

25 лютого Бучанська територіальна оборона надала зброю активістам села Шпитьки — близько 30 автоматів.

26 лютого 
26 лютого група з 40 жителів села Шпитьки на запит голови Дмитрівської територіальної громади вирушила до села Дмитрівка для зупинки танкової колони російських військ, але у підсумку протягом цієї доби російські війська не дійшли до Дмитрівки.

27 лютого 
27 лютого група з  жителів села Шпитьки вирушила до села Стоянка. За словами Іванова Олександра Васильовича, у цей день відбулося «бойове хрещення» зазначеної групи активістів.

1 березня 
1—2 березня, за свідченнями Андрія Семикіна, перші танки окупаційних сил Російської Федерації вийшли на Житомирську трасу.

5 березня 
5 березня танки РФ зайшли на територію села Бузова.

За свідченнями активістів села Шпитьки, після заходу російських військ до Бузової почали з'являтися перші жертви серед мирного населення. Зокрема, російські війська розстрілювали житлові будинки та автомобілі цивільних осіб.

Після 5 березня активісти села Шпитьки почали координувати свої дії з активними учасниками місцевих сил самооборони з найближчих населених пунктів — сіл Петрушки, Личанка, Горбовичі, Дмитрівка та Лісне.

У добровольчому формуванні села Шпитьки з перших днів російського вторгнення спостерігався критичний брак зброї. Це підштовхнуло місцевих добровольців до офіційної реєстрації свого формування, що дозволило б офіційно звернутися до державних органів із запитом про надання зброї для боротьби проти російських військ.

8 березня 
8 березня за результатами зборів ініціативної групи було подано документи для реєстрації добровольче формування «СКІФ», його командиром був обраний Іванов Олександр Васильович. Добровольче формування Дмитрівської територіальної громади № 1 «СКІФ» було приписане до складу 133 батальйону територіальної оборони 114 окремої бригади територіальної оборони київської області.

Офіційно добровольче формування «СКІФ» почало своє існування 8 березня 2022 року, коли 133-й батальйон Бучанської територіальної оборони затвердив його створення. Неофіційно добровольче формування почало діяти з 24 лютого 2022 року.

У середині березня батальйон почав отримувати допомогу із різних джерел.

23 березня 
23 березня 2022 року надійшов наказ Міністерства оборони про призначення Іванова Олександра Васильовича командиром добровольчого формування «СКІФ». За словами бійців формування, до цього часу він фактично виконував обов'язки командира, однак формально не був затвердженим на цій ролі.

27 березня 
27 березня на територію Дмитрівської територіальної громади зайшли Збройні сили України, які розпочали контрнаступ у Київській області.

Після завершення активних бойових дій на території Бучанського району, місцеві сили самооборони займаються укріпленням позицій та підготовкою до можливого повторного вторгнення російських військ до Київської області.

Діяльність 
Одним з основних напрямків діяльності місцевих сил самооборони було проведення аеророзвідки та забезпечення Генерального штабу Збройних сил України актуальною інформацією щодо ситуації на території Дмитрівської громади та, зокрема, на Житомирській трасі. Оператори дронів постійно коригували вогонь артилерії Збройних сил України, допомагаючи знищувати бронетехніку та живу силу окупаційних сил Російської Федерації.

На разі, батальйон «СКІФ» продовжує активну діяльність: проводяться постійні навчання особового складу.

Учасники 
Бійці добровольчого об'єднання «СКІФ» відзначають допомогу всіх небайдужих мешканців навколишніх сіл хто залишився та зайняв оборону.

Примітки 

Батальйони територіальної оборони України